O rio do Meio  é um curso de água que banha o estado do Paraná.

Meio, Rio Do